Elsa bezeichnet:
 Elsa (Bad Rodach), Ortsteil der Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Elsa (Fluss), Fluss in Italien
 Elsa (Kalifornien), Ort in den USA
 Elsa (Mainz), Spitzname einer Wohnanlage in Mainz
 Elsa (Spielfilm), von 1991, Regie: Hartmut Griesmayr
 Elsa (Texas), Ort in den USA
 Elsa, weiblicher Vorname
 Elsa (Yukon), Ort in Kanada
 Die Kuh Elsa, Sketch von Didi Hallervorden
 (182) Elsa, einen Asteroiden

Elsa ist der Familienname folgender Personen:
 Gilberto Elsa (1938–1985), italienischer Schwimmer
 Karl Ludwig d’Elsa (1849–1922), königlich sächsischer Generaloberst
 Pedro Elsa (* 1901), argentinischer Leichtathlet

ELSA steht als Abkürzung für:
 Ethische, rechtlilche und soziale Aspekte (auch: ELSI), ein transdisziplinäres Forschungsfeld ähnlich der Technikfolgenabschätzung
 ELSA Technology, ehemaliger Modem-Hersteller, heute Hersteller von Grafikkarten
 Elektronen-Stretcher-Anlage, Teilchenbeschleuniger
 Estavayer Lait, Einzelhandelsunternehmen
 European Law Students’ Association, Studentenorganisation
 Elsa (Projekt), Projekt „Schadstoffsanierung Elbsedimente“
 eine Merkregel für die Attribute der vier Evangelisten, siehe Evangelistensymbole
 English Longitudinal Study of Ageing
 ELSA-Ring, European Laser Signed Advanced-Ring, ein Vogelring für Störche

Abkürzung